Le tournoi de Stockholm 2004 s'est déroulé du 25 au  et a été joué sur dur en salle.

Faits marquants 
 Thomas Johansson remporte le tournoi en simple en battant Andre Agassi en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Feliciano López et Fernando Verdasco s'imposent en finale face à Wayne Arthurs et Paul Hanley. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Stockholm

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Stockholm
ATP 2004
Sport en Suède en 2004
Tennis en octobre 2004